Ларри (или Лоуренс) Зокс (; 1937, , штат Айова — 2006, Колчестер, штат ) — американский -абстракционист.

Жизнь и творчество 
Ларри Зокс родился в Айове, в семье Оскара и Милдред Зокс. С юных лет жил в Нью-Йорке. С молодости вращался в кругу знаменитых артистов и художников, в богемной среде. Образование получил в университете штата Оклахома и в университете Дрейка (Де-Мойн). Живопись изучал в Художественном центре Де-Мойна, вместе с Георгом Грошем. Получал награды и гранты от фондов Гуггенхайма и Эстер/Адольфа Готлиб. Позднее работал в университете Северной Каролины, Йельском университете и в Дартмутском колледже.

Л. Зокс неоднократно выставлялся в персональных и групповых экспозициях в Музее современного искусства (Нью-Йорк), музее американского искусства Уитни (Нью-Йорк), галерее Олбрайт-Нокс (Буффало), Музее изящных искусств (Бостон), Институте искусств (Чикаго), Музее современных искусств Соломона Гуггенхайма (Нью-Йорк).

Художник скончался от рака в возрасте 69 лет.

Литература 
 Sam Hunter. Amerikanische Avantgarde. — Herrsching, 1988.

Примечания

Ссылки 

Художники-абстракционисты
Преподаватели Школы изобразительных искусств (Манхэттен)
Выпускники Университета Дрейка
Преподаватели Йельского университета